Анатолий Алексеевич Комков (30 января 1952, Подольск, СССР — ?) — советский футболист, полузащитник, защитник; российский тренер. Старший брат футболиста Владимира Комкова.

Воспитанник подольского футбола. В 1969 году играл в классе «Б» за местное «Торпедо». В следующем сезоне провёл 25 игр в первой группе «А» в составе московского «Локомотива». В 1972—1973 годах играл в клубах второй лиги «Искра» Смоленск, «Машиностроитель» Подольск, СКА Чита.

В 1974—1989 годах (с двумя перерывами в 1977 и 1981) Комков играл в пермской «Звезде», за которую сыграл рекордные 468 игр. В 1991—1994 работал в команде тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК СКА Чита
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Арсенал» Тула